Surville puede referirse a: 

 Surville, comuna francesa situada en Calvados.
 Surville, comuna francesa situada en Eure.
 Surville, comuna francesa situada en  Mancha.